Op de 66e editie van het Australian Open 1992 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 15 tot en met 26 januari 1992.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Patty Fendick en Mary Joe Fernandez hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
 Fendick speelde samen met Gigi Fernández – zij waren als derde geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Stephanie Rehe en Brenda Schultz.
 MJ Fernandez en haar partner Zina Garrison waren het vijfde reekshoofd – zij bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd, Jana Novotná en Larisa Neiland, bereikte de kwartfinale. Daarin verloren zij van Mary Joe Fernandez en Zina Garrison.

Het als vierde geplaatste duo Arantxa Sánchez Vicario / Helena Suková won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste Amerikaanse koppel Mary Joe Fernandez en Zina Garrison in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Spaanse Sánchez Vicario had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjecho-Slowaakse Suková 42.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Nederlandse deelneemsters:
 Brenda Schultz en de Amerikaanse Stephanie Rehe waren het zestiende reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen het Amerikaanse team Mary Joe Fernandez / Zina Garrison.
 Manon Bollegraf en Katrina Adams (VS) waren als achtste geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van Pam Shriver en Natallja Zverava.
 Nicole Muns-Jagerman speelde samen met Bettina Fulco-Villella uit Argentinië – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ingelise Driehuis en haar Australische partner Louise Pleming verloren meteen hun openingspartij.

Twee Belgische speelsters deden mee:
 Sabine Appelmans en Française Isabelle Demongeot waren het tiende reekshoofd – zij bereikten de derde ronde.
 Ann Devries en Jevgenia Manjoekova (Rusland) konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema WTA op pagina 3
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1992